Lucky You (film), een Amerikaanse film uit 2007
 Lucky You (Eminem), een nummer van Eminem uit 2018
 Lucky You (The Lightning Seeds), een nummer van de Britse band The Lightning Seeds uit 1995